Angle (hoorspel) is een hoorspel van Rhys Adrian.

Personen met de naam Angle
 Edward Angle, een Amerikaans orthodontist
 Eric Angle, een Amerikaanse worstelaar 
 Kurt Angle, een Amerikaanse worstelaar

Zie ook
 Hoek (doorverwijspagina), Nederlandse vertaling van het Engelse woord Angel